Rowena (Oregon)
Rowena (Texas)

Desambiguações de antropônimos